La bataille de Marathon est un épisode des guerres médiques (490 av. J.-C.).
 La Bataille de Marathon est un film de Jacques Tourneur (1959).